Carlota de Hesse-Kassel (en alemán, Charlotte von Hessen-Kassel; Kassel, 20 de noviembre de 1627-Heidelberg, 16 de marzo de 1686) fue una electora palatina por matrimonio, como la primera esposa del elector Carlos I Luis del Palatinado.

Biografía 
Hija del landgrave Guillermo V de Hesse-Kassel y de Amalia Isabel de Hanau-Münzenberg, Carlota fue entregada por esposa a Carlos I Luis del Palatinado cuando aún era muy joven, siendo esta elección poco afortunada para ella.

La muchacha sufría mucho por la conducta de su marido y lo acusó de ser violento y demasiado interesado en la caza, actividad de lo distraía del gobierno y de la vida en pareja. De todas formas, su fuerza de voluntad la empujó a separarse cada vez más de Carlos Luis, quien encontró en su amante, María Luisa de Degenfeld, lo que no encontró con su mujer y le pidió el divorcio.

Tras la oficialización del divorcio, Carlota no regresó a Kassel sino que siguió residiendo en el Castillo de Heidelberg, con la esperanza que su marido volviera con ella.

Murió en Heidelberg el 16 de marzo de 1686.

Descendencia 
Con Luis Carlos tuvieron dos hijos:
 Carlos II (1651-1685), elector palatino.
 Isabel Carlota (1652-1722), casada con el duque Felipe I de Orleans.

Bibliografía 
 Robert Geerdts, Die Mutter der Könige von Preußen und England. Memoiren und Briefe der Kurfürstin Sophie von Hannover, Lebensdokumente vergangener Jahrhunderte 8, München 1913. 
 Wolfgang von Moers-Messmer, Heidelberg und seine Kurfürsten. Die große Zeit der Geschichte Heidelbergs als Haupt- und Residenzstadt der Kurpfalz, Ubstadt-Weiher 2001.

Enlaces externos 

Landgravinas de Hesse-Kassel
Casa de Hesse-Kassel
Nacidos en Kassel
Nobles alemanas del siglo XVII
Casa del Palatinado-Simmern
Electoras consortes del Palatinado con los Wittelsbach